John Langley – regista statunitense
John Langley – hockeista su ghiaccio statunitense
John Newport Langley – fisiologo britannico
John W. Langley – politico statunitense